Соревнования по тяжёлой атлетике на летней Универсиаде 2011 года прошли с 13 по 18 августа в Шэньчжэне (Китай) где было разыграно 15 комплектов наград.

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Соревнования по тяжёлой атлетике на сайте Универсиады 2011

Летняя Универсиада 2011
Тяжёлая атлетика на летних Универсиадах
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Китае